Нурлан Санжарулы Санжар (, имя при рождении — Сегизбаев Нурлан Санжарович; 28 октября 1951; , КазССР, СССР) — советский и казахский актёр кино, , кинодраматург. Наиболее известен ролью Кожа в фильме «Меня зовут Кожа». Заслуженный деятель Казахстана (2009), . Член Союза кинематографистов Казахстана.

Биография 
Родился 28 октября 1951 года в Алматы.

В 1974 году окончил филологический факультет Усть-Каменогорского педагогического института по специальности «учитель русского языка и литературы».

В 1978 году поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), который успешно окончил в 1982 году. (мастерскую Е. В. Габриловича, Л. В. Голубкиной, С. Л. Лунгина, И. В. Вайсфельда);

Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем школы в селе Катон-Карагай.

С 1974 по 1977 год — учитель русского языка и литературы, заместитель директора школы по учебной работе (с. Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области);

С 1982 года — редактор художественных фильмов киностудии «Казахфильм»;

С 1987 по 1990 год — редактор национального телеканала «Qazaqstan»;

С 2006 года — преподаватель факультета журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

С 2010 года — преподаватель факультета «кино и ТВ» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова;

с 2003 - 2019 год - редактор игрового кино АО "Казахфильм"

с 2021 - года старший преподаватель кафедры Электронных СМИ отделения Киномедиа факультета журналистики КазНУ им аль-Фараби

Творчество 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Коммуникативные практики в современной культуре: социально-философский анализ.» ();

Актёр

Сценарист 
 1982 — Соломинка удачи (короткометражный);
 1990 — Путешествие в никуда (фильм);
 1990 — Аллажар (сериал);
 2008 — Ангелочек (сериал);
 2017 — Оралман (социальная драма);

Книги 
 2008 — Ангелочек (повесть);
 2019 — «Нежданный гость — Джучи» (роман);
 2021 - "Бату-хан" (роман)
 2015 - учебное пособие - Творческая мастерская или Диалоги об авторских замыслах, научное издательство Lambert, Германия,
 2016 - монография - Творческая мастерская или Диалоги о сценариях, научное издательство Lambert, Германия,
 2022 - учебное пособие - Введение в теорию киномедиа, научное издательство Lambert, Германия.

Награды 
 2009 — Указом президента РК награждён почётным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Республики Казахстан) — за вклад в развитие отечественного кинематографа.;
 2011 - нагрудный знак Мастер киноэкрана.

Семья 
Отец — Сегизбаев, Санжар Бактыбаевич (1906—1972), казахстанский юрист, государственный деятель.

Брат — Сегизбаев, Тимур Санжарович (1941—2017), казахский футболист и тренер. Заслуженный тренер Казахской ССР. Награждён орденом «Отан».

Жена - Санжар Мадина Ядгаровна — медицинский работник.

Дочь - Аяулы.

Сын - Али.

Примечания

Литература 
 Казахская культура. Энциклопедический справочник. Алматы: «Аруна Ltd.» ТОО, 2005 ISBN 9965-26-095-8
 Справочная энциклопедия «Кто есть кто в Казахстане». Алматы, 2011 года. ISBN 978-601-278-473-2

Выпускники Восточно-Казахстанского университета
Выпускники сценарного факультета ВГИКа
Драматурги Казахстана
Писатели Казахстана
Писатели XXI века
Персоналии:Казахфильм
Члены Союза кинематографистов Казахстана
Члены Союза писателей Казахстана
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова